Tulugaq bezeichnet:
 Tulugaq (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tulugaq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tulugaq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland